Skallerup (parochie, Hjørring)
Skallerup (parochie, Morsø)